Федь Анатолій Михайлович — український вчений, доктор філософських наук, професор Слов'янського державного педагогічного університету, член Наукового товариства ім. Шевченка, відмінник освіти України.
 Федь Ігор Анатолійович — український вчений, доктор філософських наук, професор Луганського національного університету ім. Т.Шевченка, зав.кафедрою культурології, кіно — телемистецтва.
 Федь Володимир Анатолійович — український вчений, доктор філософських наук.